Pełzaki (, 1991–2004) – amerykański serial animowany wytwórni Klasky Csupo wyprodukowany dla kanału telewizyjnego Nickelodeon, stworzony przez małżeństwo Arlene Klasky i Gabora Csupo. Wystartował w 1991 roku. W 1998 powstał pierwszy film pełnometrażowy (Pełzaki: Gdzie jest bobas?), a później kolejne: Pełzaki w Paryżu (2000), Pełzaki szaleją (2003).

W polskiej telewizji serial był emitowany pod tytułem Pełzaki. Można go było oglądać na kanale TVP Regionalna/TVP3, Fantastic i MiniMax. Obecnie jest emitowany na kanale Nickelodeon Polska i TV Puls 2.

Fabuła 
Bohaterami są małe dzieci – Tommy Pickles i jego starsza kuzynka Angelika, Chuckie Finster, bliźnięta Phil i Lil DeVille, a także rodzice wszystkich wcześniej wymienionych. Istotną rolę w serialu odgrywa pies Spike, lalka Angeliki (Cynthia) oraz dinozaur Reptar.

Bohaterowie

Rodzina Picklesów 
 Lou Pickles – ojciec Stu i Drew, teść Didi i Charlotte oraz dziadek Tommy’ego, Dila i Angeliki. Często wpada na pomysły.
 Lulu Pickles – druga żona Lou, macocha Stu i Drewa, teściowa Didi i Charlotte oraz babcia Tommy’ego, Dila i Angeliki.
 Stuart „Stu” Pickles – młodszy syn Lou, mąż Didi, ojciec Tommy’ego i Dila, wujek Angeliki, młodszy brat Drew i szwagier Charlotte. Jest twórcą zabawek. Uwielbia plotki ze swoim ojcem i bratem.
 Andrew „Drew” Pickles – starszy syn Lou, mąż Charlotte, ojciec Angeliki, wujek Tommy’ego i Dila, starszy brat Stu i szwagier Didi. Jest zapracowanym biznesmenem. Więcej czasu spędza z córką i bratankiem.
 Diane „Didi” Pickles – synowa Lou, żona Stu, matka Tommy’ego i Dila, ciocia Angeliki, bratowa Drew i szwagierka Charlotte. Nosi okulary.
 Charlotte McShell-Pickles – córka pana McShella, synowa Lou, żona Drew, matka Angeliki, ciocia Tommy’ego i Dila, bratowa Stu i szwagierka Didi. Uwielbia rozmowy telefoniczne. Jest zapracowaną bizneswoman. Jej współpracownikiem jest Jonathan.
 Tommy Pickles – roczny chłopiec, który nosi niebieską bluzkę i pieluszkę. Jego rodzicami są Didi i Stu, młodszym bratem Dil, dziadkiem Lou, a kuzynką Angelika. Jest oczkiem w głowie rodziców. Jego najlepszym przyjacielem jest Chuckie. Jest głównym protagonistą w serialu.
 Dil Pickles – młodszy wnuk Lou, młodszy syn Didi i Stu oraz młodszy brat Tommy’ego. Tak jak Tommy jest lubiany przez swoich rodziców.
 Angelika Pickles – starsza kuzynka Tommy’ego, córka Drew i Charlotte, wnuczka Lou, bratanica Stu i siostrzenica Didi. Ma trzy lata. Jest rozpieszczana przez swoją mamę i ojca wieloma prezentami i upominkami. Lubi denerwować Tommy’ego i jego przyjaciół. Bawi się swoją lalką. Jest jednym z antagonistów w serialu.

Rodzina Finsterów 
 Charles Finster – ojciec Chuckiego i ojczym Kimi. Stracił pierwszą żonę, kiedy Chuckie przyszedł na świat. Ożenił się z Kirą w filmie „Pełzaki w Paryżu”.
 Kira Watanabe-Finster – pochodząca z Japonii matka Kimi i macocha Chuckiego. Jest asystentką pani LaBouche. W przeciwieństwie do swojej szefowej, uwielbia dzieci.
 Chuckie Finster – syn Charlesa i pasierb Kiry oraz starszy przyjaciel Tommy’ego. Nosi okulary. Ma dwa lata.
 Kimi Finster – roczna córka Kiry i pasierbica Charlesa, przybrana siostra Chuckiego.

Rodzina DeVille’ów 
 Elizabeth DeVille – matka Phila i Lil.
 Howard DeVille – ojciec Phila i Lil.
 Phil i Lil DeVille – roczne bliźniaki, przyjaciele Tommy’ego.

Rodzina Carmichaelów 
 Randall Carmichael – głowa rodziny, mąż Lucy oraz ojciec Susie, Alisy, Bustera i Edwina.
 Lucy Carmichael – matka Susie, Alisy, Bustera i Edwina. Jest lekarką.
 Susie Carmichael – starsza przyjaciółka Tommy’ego, jest Afro-Amerykanką. Ma trzy lata.
 Alisa Carmichael – starsza siostra Susie. Ma 14 lat.
 Buster i Edwin – są starszymi braćmi Susie. Buster ma 8 lat, a Edwin 6.

Pozostali 
 Bracia McNutty – są braćmi. Ich imiona to: Timmy, Todd, Ty, Terry i Teddy.
 Jonathan – współpracownik Charlotte.
 Panna Carol – gospodyni ulubionego programu Angeliki Wesoły domek Panny Carol. W odcinku Słówko dnia wypowiedziała brzydkie słowo, za co została zwolniona z pracy. Po tym zdarzeniu tytuł jej codziennego show uległ zmianie, jej miejsce zaś zajęła reżyser programu – Stephanie.
 Stephanie – reżyser programu panny Carol. W odcinku Słówko dnia po natychmiastowym zwolnieniu panny Carol z pracy została gospodynią jej show, ale pod nazwą Wesoły domek Panny Stephanie.

Reptar 
Reptar nie jest bezpośrednim bohaterem, lecz odgrywa szczególną rolę jako idol Tommy’ego Picklesa i innych dzieci. Jest obecny w telewizji, reklamach, graffiti na murach, jako zabawka, jako postać z rewii na lodzie, pojawia się w snach etc. Najczęściej jest zielony, choć w niektórych odcinkach (The Unfair Pair) pojawiał się również w innym kolorze.

Wersja polska

TVP Regionalna 
Wersja z angielskim dubbingiem i polskim lektorem Stanisławem Heropolitańskim.

Fantastic i MiniMax 

Udział wzięli:
 Anna Apostolakis – Chuckie
 Lucyna Malec – Phil
 Aleksandra Rojewska – Lil
 Krystyna Kozanecka – Angelika
 Mirosława Krajewska – Didi, matka Tommy’ego
 Wojciech Paszkowski – Stu, ojciec Tommy’ego
 Leopold Matuszczak – Dziadek
 Beata Wyrąbkiewicz – Susie 
 Mirosław Guzowski – Charles, ojciec Chuckiego
 Jolanta Wilk – Charlotte, matka Angeliki
 Dariusz Błażejewski – Drew, ojciec Angeliki 
 Jacek Wolszczak – Mały Drew (odc. 47b)
 Cezary Kwieciński –
 Mały Stu (odc. 47b),
 Howard (odc. 52b)
 Ryszard Olesiński
i inni

Lektor: Jolanta Wołłejko

Nickelodeon Polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Studio START INTERNATIONAL POLSKA
Reżyseria: Marek Klimczuk
Dialogi polskie: Marcin Bartkiewicz
Dźwięk i montaż:
 Hanna Makowska (odc. 1-20, 25-84),
 Janusz Tokarzewski (odc. 21-24)
Kierownik produkcji: Dorota Nyczek
Udział wzięli:
 Anna Sroka – Tommy
 Joanna Węgrzynowska – Didi, matka Tommy’ego
 Modest Ruciński – Stu, ojciec Tommy’ego
 Wojciech Paszkowski – Dziadek
 Beata Wyrąbkiewicz – Angelika
 Anna Sztejner – Chuckie
 Brygida Turowska –
 Phil
 Charlotte, matka Angeliki
 Beata Jankowska-Tzimas – Lil

W pozostałych rolach:
 Joanna Pach – Susie
 Izabela Dąbrowska – Betty, matka Phila i Lil
 Andrzej Chudy – Drew, ojciec Angeliki
 Cezary Kwieciński
 Tomasz Steciuk
 Robert Tondera
 Mieczysław Morański – Charles, ojciec Chuckiego
 Paweł Szczesny
 Janusz Wituch –
 Lekarz (odc. 16b)
 Ratownik (odc. 35b)
 Jarosław Domin
 Grzegorz Drojewski
 Jakub Szydłowski
 Magdalena Krylik
 Katarzyna Łaska
 Ewa Serwa
 Barbara Zielińska – Pani Stephanie (odc. 83a)
 Monika Pikuła
 Jacek Kopczyński
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 TVP Regionalna/TVP3 –
 serie I-III – 8 września 1994 roku
 Fantastic –
 serie I-III – 1 listopada 1999 roku
 MiniMax –
 serie I-III – 2003-2005 roku
 Canal+ –
 Film Pełzaki szaleją – 19 lutego 2004 roku
 TVP1 –
 Film Pełzaki w Paryżu – 24 marca 2008 roku
 Nickelodeon Polska –
 serie I-III – 10 lipca 2008 roku
 serie IV-V – 28 maja 2009 roku
 seria VI – 21 kwietnia 2011 roku
 serie VII-IX i filmy – niewyemitowane

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Klasky Csupo’s „Rugrats” site
 
 Rugrats For Everyone

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Postacie z filmów animowanych
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1991
Seriale telewizyjne zakończone w 2004